The Big Picture (film), een film uit 1989
 The Big Picture (Big L), een muziekalbum van Big L uit 2000
 The Big Picture (Elton John), een muziekalbum van Elton John uit 1997